Toponímia:
 Holstein (regió d'Europa), regió al sud de l'istme de la península de Jutlàndia, actualment a Alemanya, del qual el territori correspon a la meitat meridional de l'actual Slesvig-Holstein
 Ducat de Holstein, comtat i després ducat des de 1474 fins a 1864 
 Holstein (Großsolt), nucli del municipi de Großsolt a Slesvig-Holstein
 Holštejn, municipi a Txèquia
 Castell d'Holštejn, el castell fortificat del mateix municipi
 Gross Holstein, suburbi de Kaliningrad, conebguit ara amb el nom de Pregolsky
 Holstein (Iowa), municipi a l'estat d'Iowa als Estats Units 
 Holstein (Nebraska), municipi a l'estat de Nebraska als Estats Units 
 New Holstein població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.
 Slesvig-Holstein, estat federal d'Alemanya.
 Llinatges:
 Schauenburg-Holstein, família noble i les seves branques
 Holstein-Gottorp
 Holstein-Itzehoe
 Holstein-Rendsburg
 Holstein-Kiel
 Holstein-Pinneberg
 Holstein-Plön
 Holstein-Segeberg
 Holštejn, família noble
 Biografies:
 Augusta Maria de Schleswig-Holstein-Gottorp (Gottorp, 1649 - Augustenburg bei Durlach, 1728), noble alemanya, filla de Frederic III de Holstein-Gottorp (1597-1659) i de Maria Elisabet de Saxònia (1610–1684)
 Carles Frederic de Holstein-Gottorp (Estocolm, Suècia, 1700 - Rolfshagen, 1739), duc de Holstein 
 Cristià August de Holstein-Gottorp (Gottorp, 1673 - 1726)
 Cristià de Schleswig-Holstein (1831-1917), príncep danès
 Franz von Holstein (1826-1878), compositor alemany
 Frederic de Slesvig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg, duc de Slesvig-Holstein de 1963 a 1880
 Frederic Guillem d'Schleswig-Holstein-Sondenburg-Glücksburg
 Frederic IV de Holstein-Gottorp (1671-1702), duc de Slesvig-Holstein 
 Friedrich von Holstein (1837-1909), diplomàtic alemany
 Joan Lluís von Holstein (1694-1763), canceller de Dinamarca 
 Joana Elisabet de Holstein-Gottorp (palau de Gottorf, Alemanya, 1712 - París, 1760)
 Lluís Holstein-Holsteinborg (1815-1892), ministre danès
 Ludvig Holstein-Ledreborg (1839-1912), ministre danès
 Madame de Staël, nascuda baronessa de Staël-Holstein (1766-1817), escriptora
 Miscel·lània
 Holstein (geologia), estatge del Quaternari corresponent al penúltim i gran interglacial Mindel-Riss 
 Holstein Kiel, club esportiu a Kiel
 Holstein (boví), raça bovina
 Holsten, marca de cervesa d'Hamburg
 Escalopa Holstein, escalopa amb ous i conserves de peix, inventada per a Friedrich von Holstein
 Fractura de Holstein-Lewis, fractura espiroide de l'húmer